Кубок Угорщини з футболу 1933–1934 — 16-й розіграш турніру.

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Перегравання

Друге перегравання

Посилання 
 Подробиці першого матчу  
 Подробиці другого матчу  
 Подробиці третього матчу, 1/4, 1/2  

Кубок Угорщини з футболу
Угорщина
Угорщина